

Astronomia 
29457 Marcopolo – asteoride della fascia principale

Televisione 
Marcopolo – canale televisivo

Altro 
Marcopolo – azienda brasiliana

Pagine correlate 
Marco Polo (disambigua)